

Toponymie 
 Big Mountain est une localité d'Alaska aux États-Unis
 Big Mountain (aussi appelée Black Mesa) est une montagne de l'Arizona aux États-Unis

Autre 
 Big Mountain est un groupe de reggae américain.
 Big Mountain 2000 (Snow Speeder au Japon) est un jeu vidéo de sport de glisse